Енгаяха:

 Енгаяха (приток Евояхи)
 Енгаяха (приток Трыбъяхи)